Wiens kan som auktorsförkortning betyda:

 Delbert Wiens
 John J. Wiens

Robotskapade auktorsförkortningar